

Codici
YVO  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Val-d'Or (Québec), (Canada)

Onomastica
Yvo – variante olandese e tedesca del nome proprio di persona maschile Ivo